«Unbroken» — третій студійний альбом американської поп-співачки Демі Ловато. Альбом вийшов 20 вересня 2011.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Демі Ловато
Альбоми Hollywood Records